Tommaso Morosini ist der Name folgender Personen:

 Tommaso Morosini, eigentlicher Name von Thomas Morosini († 1211), lateinischer Patriarch von Konstantinopel
 Tommaso Morosini, eigentlicher Name von Thomas Morosini (Admiral) († 1647), venezianischer Admiral
* Tommaso Morosini (Fußballspieler) (* 1991), italienischer Fußballspieler